

Patronyme 

 Antoine Collinet (1775-1809), général français ;
 Hubert Collinet (1797-1867), flûtiste et chorégraphe ;
 Jules Collinet (1822-1903), peintre français ;
 Louis Collinet (1892-1949), officier de marine français ;
 Michel Collinet (1904-1977), résistant et homme politique français ;
 Patrice Collinet (1948-), coureur cycliste français ;
Paul Collinet (1869-1939), professeur et historien du droit ;
 Simone Collinet (1897-1980), personnalité du groupe surréaliste, première épouse d'André Breton.

Zoologie 
 Collinet, nom commun des Merlucidés.